św. Cezary z Nazjanzu (ok. 330-ok. 368) – brat św. Grzegorza z Nazjanzu
 św. Cezary z Arles (470/471-542) – biskup Arles
 św. Cezary z Terraciny (107) – diakon i męczennik

Zobacz też 
 Śwęty Cezary